

Musica 
 Miura – etichetta discografica italiana
 Miura – gruppo musicale italiano

Persone 
 Aika Miura – AV idol giapponese
 Atsuhiro Miura – calciatore giapponese
 Genta Miura – calciatore giapponese
 Hiroaki Miura – doppiatore giapponese
 Kazuyoshi Miura – calciatore giapponese
 Keizō Miura – sciatore giapponese
 Kentarō Miura – mangaka giapponese
 Yasutoshi Miura – allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese
 Yūichirō Miura – alpinista giapponese

Trasporti 
 Miura – ex casa automobilistica brasiliana
 Lamborghini Miura – modello di auto della Lamborghini

Altro 
 Miura – città del Giappone
 Miura – clan giapponese
 Miura – personaggio dei fumetti, creato da Grazia Nidasio
 Miura – razza di toro
 7682 Miura – asteroide della fascia principale